Familiengesetzbuch steht für:
 Familiengesetzbuch (DDR), Gesetzbuch der DDR
 Familiengesetzbuch (Russland), russisches Gesetzbuch für Familienrecht